Het onderdeel moguls voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 9 en 11 februari 2018 in het Bokwang Phoenix Park in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioene was de Canadese Justine Dufour-Lapointe. Ze moest deze keer echter genoegen nemen met een zilveren plak achter de Franse Perrine Laffont.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie 1 
 Q — Gekwalifceerd voor de finale (overige deelnemers naar Kwalificatie 2)
 Bib — Startnummer
 DNS — Niet gestart
 DNF — Niet gefinisht

Kwalificatie 2 
 Q — Gekwalifceerd voor de finale
 Bib — Startnummer
 DNS — Niet gestart
 DNF — Niet gefinisht

Finale 1 
De beste 12 skiesters plaatsten zich voor finale 2. Deze zijn met een "Q" aangeduid.

Finale 2 
De beste 6 skiesters plaatsten zich voor finale 3. Deze zijn met een "Q" aangeduid.

Finale 3

Bronvermelding 
  Uitslag kwalificatie 1
  Uitslag kwalificatie 2
  Uitslag finale 1
  Uitslag finale 2
  Uitslag finale 3

Vrouwen moguls